kontradyktoryczność – relacja między zdaniami p i q zachodząca, gdy p gdy nie jest tak, że q
 sprzeczność w kwadracie logicznym – jedna z relacji między zdaniami w kwadracie logicznym
 absurd, zdanie sprzeczne – zdanie o postaci p∧~p
 absurd nazwowy, wyrażenie sprzeczne wewnętrznie – nazwa, do której konotacji należą wykluczające się własności, np. "trzyletni starzec"
 absurd zdaniowy – zdanie pociągające za sobą fałsz logiczny o schemacie Px∧~Px, w szczególności każde zdanie mające jako człon absurd nazwowy

Zobacz też 

 zasada niesprzeczności